Флаг муниципального образования Новоильинское городское поселение Нытвенского муниципального района Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 октября 2009 года решением Думы Новоильинского городского поселения № 58 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5796.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагонали от правого конца полотнища на зелёную и голубую части и несущее поверх разделения изображение четырёх дисков, составленных из половины шара в голубой части и половины тележного колеса в зелёной, выполненное в жёлтом цвете».

Обоснование символики 
Посёлок Новоильинский образовался в 1930 году как сплавной рейд, поэтому на флаге поселения половины дисков символизируют древесные стволы на сплаве и в обработке на домостроительном комбинате. Половина колесничного колеса со спицами в виде громовых стрел указывает на пророка Илью, имя которого даёт название поселению. Восходящая диагональ символизирует направленность в будущее, перспективы развития поселения.

Зелёный цвет полотнища означает, что на территории поселения находится заказник сосны и ели.

Голубой цвет полотнища символизирует реку Каму.

Жёлтый цвет (золото) — символ благородства, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Примечания